Сергей Евгеньевич Рыбаков (род. 5 июня 1968 года) — российский политик, представитель от законодательного органа государственной власти Владимирской области в Совете Федерации ФС РФ (2013—2018), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (в 2021-2022 годах).

Биография 
Сергей Рыбаков родился 5 июня 1968 года в селе Великово, Владимирской области. В 1985 году получил диплом выпускника  Калининского суворовского военного училище. В 1989 году завершил обучение в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной обороны, по специальности учитель истории и обществоведения.

На протяжении семи лет с 1989 года проходил военную службу в частях Московского округа Противовоздушной обороны. 
 
В 2001 году Рыбаков переходит работать в Администрации Президента России. В это же время в Московском Государственном Университете имени Ломоносова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, впоследствии получил звание профессора.

В 2003 году назначен на должность советника Министра обороны России по связям с общественностью и средствами массовой информации. В 2004 году переведён на должность начальника Управления информации и общественных связей, заместителя директора Аппарата Министра обороны России. Удостоен звания Генерал-майор Вооруженных Сил России.

В 2012 году становится главным федеральным инспектором по Владимирской области. Через год назначен первым заместителем Губернатора Владимирской области. Избран депутатом Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва на непостоянной основе. 

В сентябре 2013 года делегирован в Совет Федерации. Полномочия завершены в октябре 2018 года. На протяжении пяти лет работы в Совете Федерации был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

В конце октября 2018 года был назначен на должность Председателя Правления Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция».

24 апреля 2021 года назначен генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». В июле 2022 года генеральным директором музея-заповедника стала Екатерина Проничева. 

С 2022 года работает в Санкт-Петербурге.  

Женат. Имеет сына.

Награды 
 Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (24 ноября 2016 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, в реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства.
 Награждён Почётной грамотой Совета Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Совета Федерации

Члены Совета Федерации России (с 2000) 
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области 
Доктора философских наук
Профессора
Офицеры СССР
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Руководители Владимиро-Суздальского музея-заповедника